Stormbringer (del inglés: «trae-tormentas» o «portador/a de tormentas») puede referirse a:

Literatura
 Stormbringer, novela del escritor británico Michael Moorcock.
 Stormbringer, espada mágica que aparece en la novela homónima.

Juegos 
 Stormbringer, juego de rol basado en la novela de Moorcock.

Música 
 Stormbringer, álbum del grupo Deep Purple.
 Stormbringer, canción homónima del grupo Deep Purple.
 Stormbringer, álbum del grupo Desaster.